Elvira Madigan kan syfta på

 Elvira Madigan (1867–1889), en cirkusartist
 Elvira Madigan – en visa skriven av Johan Lindström Saxon, se Sorgeliga saker hända
 Elvira Madigan (1943) – en svensk dramafilm från 1943 i regi av Åke Ohberg
 Elvira Madigan (1967) – en svensk dramafilm från 1967 i regi av Bo Widerberg
 Elvira Madigan – binamn på en pianokonsert av W.A. Mozart använd i Bo Widerbergs film, se Pianokonsert nr 21 (WA Mozart)
 Elvira Madigan (1967, Danmark) – en dansk amatörlångfilm från 1967
 Cirkusspelet Elvira Madigan - en teaterpjäs av Jan Wirén och Lars-Åke von Vultée med regi av Hasse Alfredson från 1990
 Elvira Madigan (musikal) – en svensk musikal från 1992
 Elvira Madigan (musikal, 2019) - en svensk musikal från 2019
 Elvira Madigan (musikalbum) – ett musikalbum från 1992 av Helen Sjöholm
 Elvira Madigan (opera) – en planerad svensk opera med libretto av Edvard Wallenqvist från 1939 och (aldrig komponerad) musik av Eric Westberg. 
 Elvira Madigan (rockband) – ett Gothic rockband från Stockholm 1995-2008